Алексе́й Мака́ров:
 Макаров, Алексей Александрович (род. 1937) — советский и российский учёный, доктор экономических наук, академик Российской академии наук.
 Макаров, Алексей Валерьевич (род. 1972) — российский актёр театра и кино.
 Макаров, Алексей Васильевич (1674/1675—1740) — русский государственный деятель.
 Макаров, Алексей Васильевич (род. 1931) — советский и российский учёный, писатель, краевед.
 Макаров, Алексей Викторович (род. 1960) — российский металловед, член-корреспондент РАН (2019).
 Макаров, Алексей Дмитриевич (1903—1976) — советский философ и историк философии.
 
 Макаров, Алексей Трифонович (1922—1988) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.